Die Spielzeit 1965/66 war die 17. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 8 Teams eine Doppelrunde zu je 14 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Schweizermeister

12. Schweizermeistertitel für die Grasshoppers

Einzelnachweise 

1965_1966
Handballsaison 1965/66